Grand Prix Polski I na Żużlu 2019 – turniej rozegrany w Warszawie
 Grand Prix Polski II na Żużlu 2019 – turniej rozegrany we Wrocławiu
 Grand Prix Polski III na Żużlu 2019 – turniej rozegrany w Toruniu